Foucaultovo njihalo može značiti:

 Foucaultovo njihalo - eksperiment francuskog fizičara Foucaulta kojim demonstrira rotaciju Zemlje oko svoje osi
 Foucaultovo njihalo (roman) - roman Umberta Eca